Miejscowości w USA:
 Willis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Willis – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Willis (ang. Willis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Willis (ang. Willis Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward

Zobacz też:
 Bruce Willis – aktor amerykański
 Connie Willis – pisarka amerykańska
 Willis (Digimon)